Julius-Leber-Kaserne ist der Name von Kasernen in 

 Berlin, siehe Julius-Leber-Kaserne (Berlin)
 Husum, Schleswig-Holstein, siehe Julius-Leber-Kaserne (Husum)